Йеллапрагада Суббарао (, , 12 января 1895, Бхимаварам, Британская Индия — 8 августа 1948, Нью-Йорк) — индийско-американский биохимик, который открыл функцию аденозинтрифосфата в качестве источника энергии в клетке и синтезировал метотрексат для лечения рака.

Жизнеописание

Ранние годы и образование 
Йеллапрагада Суббарао родился четвёртым из семи детей налогового инспектора Джаганнатамы и торговки бижутерией Венкамми. Эта малоимущая семья происходила из телугийского брахманского рода, который принадлежал к секте ниёги. Суббарао проживали в Бхимавараме, в Мадрасском округе (ныне — Западный Годавари, штат Андхра-Прадеш). Ещё когда Йеллапрагада был школьником в Раджамундри, два его брата Пурушоттам и Кришнамурти умерли от болезни спру, или же кохинхинской диареи, и это впоследствии повлияло на решение Йеллапрагады стать медиком.

В 1908 году он бежал в священный для индуистов город Варанаси, чтобы там разбогатеть на продаже бананов паломникам. Когда Йеллапрагаду вернули домой, мать настояла, чтобы он учился дальше. Сын послушался и имел успехи в учёбе, особенно в математике, но впоследствии, сблизившись с членами Миссии Рамакришны, захотел стать санньясином, то есть побирающимся монахом. Без материнского согласия его не могли принять в монашеский орден, поэтому миссионеры-кришнаиты посоветовали ему выучиться на врача.

Только с третьей попытки он окончил среднюю школу в Мадрасе. Сдав промежуточный экзамен в окружном колледже, в 1915 году он поступил в Мадрасский медицинский колледж. Ему материально помогали друзья, в частности дальний родственник Кастури Сурянараяна Мурти. 10 мая 1919 года Йеллапрагада вступил в брак с его дочерью Сешагири. Поддержав призыв Ганди бойкотировать британские товары, он носил хирургический халат из домотканого полотна кади и этим вызвал недовольство M. C. Брадфилда, преподавателя хирургии. В 1921 году Субаррао окончил колледж, но стал только лиценциатом медицины и хирургии, а не бакалавром.

Безуспешно попытавшись устроиться на работу в Мадрасскую медицинскую службу, Суббарао стал преподавать анатомию в Аюрведическом колледже Лакшмипати в Мадрасе. Верил в целительную силу аюрведических лекарств и начал исследования, чтобы поставить древнюю науку на современные рельсы.

Благодаря случайной встрече с американским врачом, который приехал по стипендии Рокфеллера, Суббарао изменил свои планы. Руководство благотворительной организации «Маллади Сатьялингам Найкер» в Какинаде пообещало поддержать его, а тесть помог деньгами. В результате, 26 октября 1922 года Суббарао прибыл в Бостон.

Жизнь в США 
Сперва он, учась в Гарвардской школе тропической медицины, не мог найти работу по специальности и подрабатывал ночным сторожем в Бригамской женской больнице. Окончив это учебное заведение в июне 1924 года, Субаррао стал работать в нём младшим преподавателем. В этом же году вместе с Сайрусом Фиске он разработал быстрый калориметрический метод определения содержания фосфора в жидкостях и тканях организма. За это Суббарао был удостоен рокфеллеровской стипендии. С ним же и с Карлом Ломаном в 1929 году Субаррао открыл аденозинтрифосфат (АТФ) и выяснил роль АТФ и фосфокреатина в жизнедеятельности мышц. В том же году он получил докторскую степень.

В 1940 году Субаррао устроился работать в Лабораторию Ледерле, подразделение «Американской цианамидной компании» (). Сейчас это предприятие входит в состав «Уайет», который принадлежит фирме «Пфайзер». В Лаборатории Ледерле он разработал метод синтеза фолиевой кислоты — витамина B9, основанный на трудах Люси Уиллс. Этот химикат использовали как лекарство против анемии.

По просьбе Сидни Фарбера Субаррао синтезировал на основе фолиевой кислоты первые химиотерапевтические противораковые препараты. Сначала, в 1947 году, — аминоптерин, а потом — метотрексат, который и до сих пор широко применяют. Он также открыл препарат диэтилкарбамазин (или же гетразан) — средство против филяриатоза, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения. Под руководством этого биохимика в 1945 году Бенджамин Даггар открыл первый в мире тетрациклиновый антибиотик — ауреомицин. Это открытие обязано своим успехом самому массовому в те времена научному эксперименту. Американским солдатам, которые во время Второй мировой войны были в разных местах мира, поручили собирать в этих местах образцы почвы и передавать их на анализ в Лабораторию Ледерле. Учёные выясняли, есть ли в этом материале природные антибактериальные агенты, произведённые грунтовыми грибками.

Как утверждает индийский ученый, бывший директор Центра клеточной и молекулярной биологии Пушпа Митра Бхаргава, Йеллапрагада Суббарао получил право на американское подданство только в 1946 году. С самого начала проживания в США ему регулярно продлевали срок действия визы, а с 1940 года он должен был носить с собой карточку с оттиском своего пальца, с регистрационным номером 3420564 и с пометкой «чужак». Йеллапрагада Суббарао умер от инфаркта. Перед смертью он сказал коллегам последние слова: «Если Бог даст мне прожить ещё год-два, то, возможно, мы сможем вылечить ещё одну болезнь».

Признание 
Йеллапрагаде Суббарао до сих пор не оказали должных почестей за его научные заслуги. Главным образом потому, что этот учёный не умел содействовать своим интересам, выставлять напоказ свой труд и себя самого. Как написал Сиддхартха Мукерджи про этого ученого, «любого из его достижений было бы достаточно, чтобы гарантировать профессора в Гарварде. Но Суббарао был чужак, ночной волк, ярый вегетарианец, который жил в однокомнатной квартире в центре города и дружил только с другими ночными отшельниками, такими, как Фарбер».

Его коллега Джордж Хитчингс, который с Гертрудой Элайон в 1988 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, сказал: «Некоторые из нуклеотидов, что синтезировал Суббарао, впоследствии пришлось открывать заново другим учёным, потому что Фиске (видимо, из зависти) не дал вкладу Йеллапрагады увидеть мир».

В честь Субаррао сотрудники американской цианамидной компании назвали гриб Subbaromyces splendens. Они поместили мемориальную доску в лаборатории, где он работал. В Индии выпущена почтовая марка с изображением Йеллапрагады Суббарао, а в Хайдарабаде поставили его бюст. В мадрасском Технологическом колледже Агаппы созвали семинар, посвященный памяти Суббарао. В 2014 году в Nature был опубликован список ста самых цитируемых научных статей по версии Web of Science, и статья Суббарао и Сайруса Фиске «The colorimetric determination of phosphorus» заняла в нём 37 место.

В апреле 1950 года Дорон К. Антрим в опубликованной в журнале Argosy статье заметил: «Вы, наверное, никогда и не слышали о докторе Йеллапрагаде Субаррао. Однако благодаря тому, что он жил, сейчас вы можете жить и хорошо себя чувствовать. Он жил для того, чтобы вы могли жить дольше».

Основные труды

Примечания 

Учёные США
Медики США
Иммигрировавшие в США из Индии
Биохимики США